Peregrí Proteu, filòsof cínic grec 
 Luci Armeni Peregrí, cònsol el 244
 Sant Peregrí de Dirraqui, un dels Sants Màrtirs de Dirraqui

 També en dret romà s'anomenava Peregrinus a la persona lliure, però que no tenia la ciutadania romana.